Hotel miłości – typ hotelu, w którym udostępnia się pokoje na godziny lub na noc parom zainteresowanym spędzeniem czasu w prywatności i oddających się aktywności seksualnej. 

Lokale tego typu bywają bogato wyposażone i stylizowane na różne obszary tematyczne, co zapewnia dodatkową rozrywkę i urozmaicenie współżyjącym ze sobą parom.

Zobacz też 
 Shibuya (Tokio)

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Joanna Bator Japońskie "hotele miłości"

Obyczajowość seksualna